Arcidiocesi di Breslavia – diocesi cattolica di rito romano
 Eparchia di Breslavia-Koszalin – diocesi cattolica di rito bizantino
 Diocesi di Breslavia – diocesi luterana
 Diocesi di Breslavia – diocesi vetero-cattolica